Пашино брдо (или Лекино брдо) - део Београда 
 Општина Лекино брдо - назив послератне општине у Београду